L'Arbre de Vie est une image présente dans de nombreux concepts :

 Arbre de vie (Art) ;
 Arbre de vie (artisanat), sculptures en argile mexicaines ;
 Arbre de Vie, représentation des lois de l'Univers dans la Kabbale.

Autres :
 Arbre phylogénétique, une représentation de l'évolution des êtres vivants ;
 Arbor vitae, surnom du genre Thuya ;
 Shajarat al-Hayah, arbre situé au Bahreïn ;
 Árbol del Tule, arbre mexicain aussi appelé « Arbre de la Vie ».

Voir aussi